Дистилляция термокомпрессионная — способ дистилляции (перегонки), использующий принцип теплового насоса.

История проблемы 
Дистилляция жидкостей — очень энергоёмкий процесс. Тепло конденсата может быть использовано для нагрева новых порций сырья, а вот энергия фазового перехода пропадает впустую. Однако, энергия парообразования (или конденсации) воды в 6,75 раз превышает энергию, необходимую для нагрева воды от 20°C до 100°C. Для использования энергии фазового перехода применяется технология теплового насоса.

Принцип действия 
В термокомпрессионных дистилляторах (дистилляторах с паровым компрессором) рабочим телом теплового насоса является само дистиллируемое вещество.

Жидкость первоначально нагревается до кипения, образующийся пар нагнетается насосом в теплообменник. Пар конденсируется и отдаёт энергию на нагрев новой порции подаваемой на испарение жидкости. При этом жидкость-сырьё кипит при более низкой температуре, а продукт конденсируется при более высокой. Тепло конденсации поступает в испаритель и используется для перевода в пар новых порций сырья. В результате такой циркуляции тепла общие затраты энергии на перегонку снижаются во много раз.

Так, при температуре испарения 96 °C (полость низкого давления) и температуре конденсации 104 °C (полость повышенного давления), расход энергии на перегонку оказывается примерно в 50 раз меньше, чем при обычной перегонке. Увеличивая площадь теплопередачи и уменьшая толщину стенок теплообменника, можно снизить перепад температур и ещё больше увеличить экономичность работы дистиллятора.

После начала работы дистиллятор не нуждается в дополнительном нагреве и охлаждении. Всё устройство должно быть теплоизолированным. Результатом работы насоса является более тёплый по сравнению с сырьём дистиллят.

Применение 
Данная технология принадлежит к энергосберегающим и у неё большое будущее. Возможные области применения:
 фракционная перегонка в химической промышленности (в нефтеперегонке затраты энергии составляют до 50 % стоимости конечного продукта),
 опреснение воды,
 кристаллизация солей из рассолов,
 разделение изотопов.
На сегодняшний день известны установки для дистилляции воды в фармацевтической промышленности. Они довольно сложны в эксплуатации, и экономия энергии не является главным критерием их применения. Постепенное испарение жидкости, без бурного кипения, позволяет получить чистый дистиллят после однократной перегонки.

В то же время, дистилляторы фирмы Potomac, судя по характеристикам, обладают очень высокой экономичностью и приличной производительностью.

Есть также установки химической промышленности, где компрессор, нагревает исходную смесь и компенсирует теплоту испарения, сжимая пар лёгкой фракции.

Недостатки 
Описанная технология требует насосного оборудования и использует электрическую энергию.

Этот недостаток может считаться несущественным, поскольку удается добиться значительной экономии энергии по сравнению с обычной дистилляцией. К тому же, альтернативная энергетика в основном направлена на получение из ветра, солнечного тепла, энергии волн электричества. Атомная энергетика тоже преимущественно даёт электроэнергию. Использование тепла ядерного реактора в химии представляется проблематичным.

Для крупных установок имеет смысл заменить компрессор поршневой или роторный на осевой лопаточный. Помимо упрощения обслуживания, лопаточные машины имеют большую производительность и могут оказаться достаточно экономичными. 
Приводом машины может быть любой тепловой двигатель, в том числе сжигающий органическое топливо. В этом случае термокомпрессионная дистилляция также оказывается гораздо более выгодной, чем обычная.

Ссылки 
 Слесаренко В. Н., Современные методы опреснения морских и соленых вод, Москва, 1973, С.23

См. также 
 Энергосбережение

Методы разделения
Химическая технология
Водоподготовка
Энергосбережение
Дистилляция